Adam David Lallana (St Albans, 1988. május 10. –) angol válogatott labdarúgó, a Brighton & Hove Albion Vezetőedzője.

Pályafutása

Statisztika 

2019. március 17. szerint

Sikerei, díjai 
Southampton
Football League Trophy: 2009-10

Liverpool
Premier League: 2019–20
Bajnokok Ligája: 2018-19
UEFA-szuperkupa: 2019
FIFA-klubvilágbajnokság: 2019

Jegyzetek

Források 
soccerbase profil

Angol labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
1988-ban született személyek
A Southampton labdarúgói
A Bournemouth labdarúgói
A Liverpool FC labdarúgói
A Brighton & Hove Albion labdarúgói
A Premier League labdarúgói
Angol bajnok labdarúgók
Bajnokok Ligája-győztes labdarúgók
Európai Szuperkupa-győztes labdarúgók
A 2014-es világbajnokság labdarúgói
A 2016-os Európa-bajnokság labdarúgói
Élő személyek